Соревнования в женском фристайле в дисциплине хафпайп на зимних Олимпийских играх 2018 пройдут 19 и 20 февраля в сноу-парке «Феникс». В Пхёнчхане выступят 24 спортсменки. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Соревнования в хафпайпе во второй раз представлены в программе Олимпийских игр. Первой олимпийской чемпионкой стала американская фристайлистка Мэдди Боуман. На этот раз Боуман заняла 11-е место в финале.

Финал был примечателен тем, что первые пять мест заняли спортсменки, которые заняли первые пять мест в квалификации, при чём сделали это в том же порядке, что бывает крайне редко.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 24 фристайлистки. Каждая из спортсменок выполняет по 2 попытки. В зачёт идёт результат лучшей из них. В финал соревнований выходят 12 лучших фристайлисток.

Финал 
В финале соревнований участвуют 12 фристайлисток. По сравнению с прошлыми Играми произошли изменения в формате. В отличие от сочинских Игр, каждая из спортсменок выполняет по 3 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них.

Примечания

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
 Программа соревнований